Der Name Commewijne bezeichnet 

einen Distrikt in Suriname, siehe Commewijne
einen Fluss in Suriname, siehe Commewijne (Fluss)